Cervières, commune française des Hautes-Alpes
 Cervières, commune française de la Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France